Love Is Blind kan syfta på:

Love Is Blind (låt av Donny Montell) – en musiksingel från den litauiska sångaren Donny Montell
Love Is Blind (musikalbum) – ett musikalbum från 1992 av den brittiske musikern Limahl